Турін — персонаж твору Дж. Р. Р. Толкіна «Сильмариліон»

Прізвище 
 Турін Віктор Олександрович (1895—1945) — радянський режисер

Див. також 
 Турин (значення)